24, az év fontosabb eseményei
24, szám
24, amerikai televíziós akciósorozat
24, Jem walesi énekesnő kislemeze
24.hu, hírportál
Lásd még
24-es busz (egyértelműsítő lap)